Griff steht für:
 Griff (Stoffe), durch die Reaktion auf den Tastsinn eingeschätzte Qualität eines Stoffes
 Griff (Garnmaß), einfache Art der Feinheitsbestimmung von Garnen
 Griff (Vorrichtung), Bedienelement zum Greifen, Halten oder Bedienen eines Gegenstands
 Griff bei bestimmten Waffen oder Werkzeugen, siehe Heft (Griffstück)
 der Griff der modernen Sportwaffen, siehe Griff (Fechten)
 das gezielte Erfassen von Gegenständen mit Hand oder Fingern, siehe z. B. Rettungsgriff oder Pinzettengriff
 Fingersatz beim Gitarrespiel, siehe Gitarrengriff
 Angriffstechnik bei Kampfsportarten, siehe etwa Grifftechniken
 Griff (Sängerin), Künstlername der britischen Sängerin Sarah Faith Griffiths

Siehe auch:
 Grif
 Le Griffe
 Greifen